Il singolare del torneo di tennis Bogotà Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Roberto Saad che ha battuto in finale Xavier Daufresne 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Pablo Arraya (semifinali)
 Francisco Montana (quarti di finale)
 José Daher (quarti di finale)
 Luis Lobo (quarti di finale)

 Martin Stringari (primo turno)
 Fernando Meligeni (primo turno)
 Roberto Jabali (primo turno)
 Alejandro Aramburu (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bogotà Challenger 1991